Lepidopa är ett släkte av kräftdjur. Lepidopa ingår i familjen Albuneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Lepidopa